EFK steht als Abkürzung für:

 Ehrenkreuz für Frontkämpfer, Ehrenkreuz des Ersten Weltkrieges
 Eidgenössische Finanzkontrolle, administrativ dem Eidgenössischen Finanzdepartement beigeordnet, siehe auch Rechnungshof Schweiz
 Elisabethfehnkanal, Teil des ehemaligen Hunte-Ems-Kanals
 Elektrofachkraft, berufliche Qualifikation
 Erweiterter Führungskreis
 Europäische Reisezugfahrplankonferenz, von 1872 bis 1996 für die Planung und Organisation des grenzüberschreitenden Schienenpersonenfernverkehrs in Europa zuständige Organisation
 Elasticsearch, FluentD, Kibana

EFK